Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 62 dans le monde.

 Route 62 en Afrique du Sud
 Route fédérale 62 en Allemagne
 Route 62 en Ontario, Canada
 Route 62 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route 62 à Winnipeg, dans le Manitoba, Canada
 U.S. Route 62 aux États-Unis 
 Route européenne 62
 Route principale 62 en Finlande
 Route départementale 62 dans l'Hérault et le Gard, en France
 Route 62 en Islande
 Route I/62 en Slovaquie
  dans certains pays